Meryl Streep, een Amerikaans actrice

Enkele soorten strepen 
Lijn (meetkunde) of lijnstuk, de fysieke verschijningsvorm van een lijn
Streepkleur, de kleur die een mineraal achterlaat op een stuk ongeglazuurd porselein
Streep (lengtemaat), een oude lengtemaat
Maatstreep, een teken in de muzieknotatie
Vliegtuigstreep, condensspoor van een vliegtuig
Rangonderscheidingsteken, onder andere voor militaire rangen
Eindstreep oftewel finish, in de sport
Wegmarkering, lijnen op het wegdek

Typografie 
Schuine streep, een leesteken, ook "slash" of "Duitse komma" genoemd
Backslash, een linkswijzende schuine streep
Sluisteken of pipe, een staand streepje of staand gebroken streepje
Liggend streepje (doorverwijspagina)
Underscore of onderstreepje
Onderstreping, zie Typografische accentuering#Onderstreping
Doorhaling, een streep door tekst, bijvoorbeeld als die foutief of niet ter zake is

Zie ook 
Strepen (doorverwijspagina)